Giladi ist der Familienname folgender Personen:

 Lotan Giladi (* 2000), israelischer E-Sportler
 Moti Giladi (* 1946), israelischer Sänger und Schauspieler